Минору Хонда (本田 実 Honda Minoru,  — ) — японский любитель астрономии. В период с 1940 по 1968 годы открыл 12 комет, включая комету Хонда — Мркоса — Пайдушаковой. Хонда первый обнаружил вспышку звезды V1500 Лебедя (Новая Лебедя 1975 года) 29 августа 1975 года. Названия трех астероидов связаны с Минору Хондой: астероид (3904) Хонда назван в его честь, (8485) Сатору — в честь его жены, а (11442) Сэйдзин-Сансо — в честь обсерватории, где наблюдал Минору Хонда.

Открытые кометы

Открытые Новые звёзды 

Помимо новой 1975 года, в период с 1970 по 1987 годы Минору Хонда открыл еще 12 новых. Их список приведен ниже.

Ссылки 
 Новая Лебедя 1975 (V 1500 Cyg).
 Астронет. Новые звезды.

Литература 

Астрономы Японии